CYTH4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 394 амінокислот, а молекулярна маса — 45 672.

Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки